Deux classes de destroyers de la marine américaine ont porté le nom de classe Farragut :
 la , une série de huit navires lancés dans les années 1930 ;
 la , une série de dix navires lancés à la fin des années 1950.